TKO steht für:
 Technischer Knock-out, eine Art der Beendigung eines Boxkampfes, siehe Knockout (Sport)#Technischer Knockout
 Telekommunikationsordnung, eine ehemalige Rechtsverordnung der Deutschen Bundespost
 ton kilometers offered, ein Maß für die Transportleistung von Gütern, siehe Tonnenkilometer
 Urban Assault (Originaltitel: TKO), ein US-amerikanischer Martial-Arts-Film aus dem Jahr 2007
 Bahnhof Korntal (DS100-Code)

Abkürzung